Архиповское — название населённых пунктов в России:

 Архиповское — село в Белореченском районе Краснодарского края.
 Архиповское — село в Будённовском районе Ставропольского края.

См. также 
 Архиповское сельское поселение